Алекса́ндр Бескро́вный: Бескровный, Александр Владимирович (род. 1971) — российский футболист.
 Бескровный, Александр Иванович (род. 1960) — советский легкоатлет.